Salter steht für:
 Salter (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Salter (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Salter (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Salter Path (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten

 Salter Brecknell, Hersteller von Waagen und Marke von Avery Weigh-Tronix
 Salter Housewares, britischer Hersteller von Küchenwaagen und Haushaltsartikeln
 Salters Steamers, britischer Hersteller von Booten und Betreiber von Fährschiffen
 W. A. Salter Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Salter ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Salter (1873–1945), britischer Arzt und Politiker
 Anna Salter, US-amerikanische Psychologin und Schriftstellerin
 Arthur Salter, 1. Baron Salter (James Arthur Salter; 1881–1975), britischer Regierungsbeamter, Hochschullehrer und Politiker (Conservative Party)
 David Ian Salter (* 1966), US-amerikanischer Filmeditor
 Deborah Klimburg-Salter, US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Ernest J. Salter (eigentlich Henri Max Friedrich Johansen; 1905–1967), deutscher Publizist und Autor
 George Salter (1897–1967), deutsch-US-amerikanischer Grafiker und Bühnenbildner
 Hans J. Salter (1896–1994), österreichischer Filmkomponist
 Henry Hyde Salter (1823–1871), britischer Arzt
 Jack Salter (* 1987), britischer Pokerspieler
 Jake Clarke-Salter (* 1997), englischer Fußballspieler

 John William Salter (1820–1869), britischer Paläontologe
 Mary Jo Salter (* 1954), US-amerikanische Schriftstellerin
 Melville J. Salter (1834–1896), US-amerikanischer Politiker
 Richard Salter (1943–2009), britischer Sänger (Bariton)
 Robert B. Salter (1924–2010), kanadischer Kinderorthopäde
 Susanna M. Salter (1860–1961), US-amerikanische Politikerin
 Terence Macleane Salter (1883–1969), britisch-südafrikanischer Botaniker